Swingle ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Tennyson Swingle (1871–1952), US-amerikanischer Botaniker
 Ward Swingle (1927–2015), US-amerikanischer Pianist

Swingle ist außerdem:
 ein Kofferwort aus Swinger und Single, eine Person die swingt und Single ist.